Mercury Marauder – samochód osobowy produkowany w latach 1963–1965, 1969–1970 i 2003–2004
 Martin B-26 Marauder – amerykański samolot bombowy z okresu II wojny światowej
 Paramount Marauder – południowoafrykański transporter opancerzony

Zobacz też 
 maruder